Österreich schickte bei den Winter-Paralympics 2010 in Vancouver drei Athletinnen und 16 Athleten an den Start.

Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Alpinskifahrer Robert Meusburger.

Teilnehmer nach Sportarten

Ski Alpin 
Damen:
Sabine Gasteiger
 Slalom, sehbehindert: Gold 
 Riesenslalom, sehbehindert: Silber 
 Abfahrt, sehbehindert: 4. Platz
 Super-G, sehbehindert: DNS
Claudia Lösch
 Slalom, sitzend: Gold 
 Riesenslalom, sitzend: 8. Platz
 Abfahrt, sitzend: Bronze 
 Super-G, sitzend:  Gold 
 Super-Kombination, sitzend: Silber 
Martina Perterer
 Slalom, stehend: 7. Platz
 Riesenslalom, stehend: 10. Platz
 Super-G, stehend: 13. Platz

Herren:
Manfred Auer
 Riesenslalom, stehend: 11. Platz
 Abfahrt, stehend: 13. Platz
 Super-G, stehend: DSQ
Philipp Bonadimann
 Slalom, sitzend: Bronze 
 Riesenslalom, sitzend: 10. Platz
 Abfahrt, sitzend: 17. Platz
 Super-G, sitzend: 12. Platz
 Super-Kombination, sitzend: Bronze 
Dietmar Dorn
 Slalom, sitzend: 13. Platz
 Riesenslalom, sitzend: DNS
 Abfahrt, sitzend: 15. Platz
 Super-G, sitzend: 10. Platz
Jürgen Egle
 Slalom, sitzend: DNF
 Riesenslalom, sitzend: 5. Platz
 Super-G, sitzend: 19. Platz
 Super-Kombination, sitzend: Silber 
Martin Falch
 Slalom, stehend: 12. Platz
 Riesenslalom, stehend: 22. Platz
Robert Frohle
 Riesenslalom, sitzend: 8. Platz
 Super-G, sitzend: 6. Platz
Bernhard Habersatter
 Super-G, stehend: 25. Platz
Andreas Kapfinger
 Slalom, sitzend: 4. Platz
Hubert Mandl
 Riesenslalom, stehend: 4. Platz
 Abfahrt, stehend: 7. Platz
 Super-G, stehend: Bronze 
 Super-Kombination, stehend: 7. Platz
Robert Meusburger
 Slalom, stehend: 4. Platz
 Riesenslalom, stehend: Silber 
 Abfahrt, stehend: 6. Platz
 Super-G, stehend: DNF
 Super-Kombination, stehend: 4. Platz
Andreas Preiss
 Slalom, stehend: 17. Platz
Christoph Prettner
 Riesenslalom, sehbehindert: DNF
 Abfahrt, sehbehindert: 6. Platz
 Super-G, sehbehindert: 9. Platz
 Super-Kombination, sehbehindert: DNF
Markus Salcher
 Slalom, stehend: 20. Platz
 Super-G, stehend: 8. Platz
 Super-Kombination, stehend: 9. Platz
Reinhold Sampl
 Slalom, sitzend: 5. Platz
 Super-G, sitzend: 7. Platz

Ski Nordisch (Biathlon und Skilanglauf)
Herren:
Michael Kurz
 Biathlon: 12,5 km, stehend: 9. Platz
 Langlauf: 20 km Freistil, stehend: 6. Platz
 Langlauf: 10 km klassisch, stehend: 14. Platz
Manfred Lehner
 Biathlon: 12,5 km, sitzend: 21. Platz
 Langlauf: 15 km, sitzend: DNF
 Langlauf: 10 km, sitzend: 31. Platz

Weblinks 
Offizielle Seite der Vancouver 2010 Paralympic Games (engl.)

Osterreich
Paralympics (Österreich)
Wintersport (Österreich)